Al-Zein- eller El-Zein-klanen (även känd som Al-Zein- eller El-Zein-familjen) är en familjeklan som tillhör folkgruppen Mhallami och har sitt ursprung i Libanon och Mardin-provinsen i Turkiet. Den är numera baserad i Europa. Den är en av de starkaste familjeklanerna i Tyskland, där den har 15000 medlemmar och är känd för sitt engagemang i kriminella aktiviteter. Den har tusentals medlemmar i Europa och Mellanöstern, till exempel i Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien och Turkiet.

Tyskland 
År 2003 försökte Tyskland utvisa klanens överhuvud Mahmoud Al-Zein till Turkiet som vägrade ta emot honom på grund av oklart medborgarskap. Tysklands inrikesminister Otto Schilys försök att få Turkiet att ta emot honom var resultatlösa. Mahmoud Al-Zein kom till Tyskland år 1982 som asylsökande utan pass. I januari 2021 reste Mahmoud Al-Zein slutligen från Tyskland efter trettio år utan rätt att vistas i landet. Vid utresan använde han sitt riktiga namn: Mahmut Uca. Senator Andreas Geisel kallade hans utresa för en "stor framgång". Under sin vistelse i Tyskland var han misstänkt för över 70 brott och blev dömd i domstol elva gånger. 

Klanmedlemmar tillskrivs 2014 års rånöverfall mot varuhuset KaDeWe i Berlin då smycken för mer än 800 000 euro stals.

År 2015 sköt Youssef Hassan, som föddes Al-Zein, mot proffsboxaren Manuel Charr som hör till Omeirat-klanen.

Sverige 
Klanen är etablerad i Malmö, Hässleholm, Landskrona, Lomma och Perstorp.

Den är en av de tre mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö, enligt polismyndigheternas så kallade klanrapport. Sammanlagt 15 män pekas ut från familjer med lite olika efternamn, men som ändå ingår i samma Al Zein/El Zein-klan. Flera är bosatta i södra Malmö och i södra innerstaden, där de misstänks ha stort inflytande på lokalsamhället. Flera i familjerna är eller har varit engagerade i olika mc-gäng: Outlaws, La Familia och på senare tid framförallt Satudarah. Flera är dömda för brott, bland annat grova narkotikabrott, organiserad penningförfalskning och försök till utpressning. Det släktbaserade kriminella nätverket El-Zein ska enligt polisens klanrapport ha släktkopplingar till Fakhroklanen i Malmö.

Se även 

 Klankriminalitet
 Miri-klanen
 Remmo-klanen
 Ali-khan klanen
 Fakhro klanen

Referenser 

Sidor med ogranskade översättningar
Wikipedia:Projekt neutralitet
Kriminella nätverk med Mhallamianknytning